Бельвер-де-Синка (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Синка. Занимает площадь 82.63 км². Население — 1362 человека (на 2010 год). Расстояние — 98 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Belver de Cinca 

Муниципалитеты Уэски